FFM est un sigle signifiant :
 Fédération française de la montagne, l'ancien nom de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ;
 Fédération française de motocyclisme ;
 Fédération française motonautique ;
 Festival des films du monde de Montréal ;
 Francfort-sur-le-Main ;
 Fédération France monocycliste ;
 Fédération française médiévale.